Конопелька — название населённых пунктов и рек:

Населённые пункты 
 Конопелька — деревня в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии.
 Конопелька — село в Киверцовском районе Волынской области Украины.

Реки 
 Конопелька — река в Курской области России, приток Псёла.
 Конопелька — река в Московской области России, приток Пахры.
 Конопелька — река в Волынской области Украины, приток Стыра.

См. также 
 Русская Конопелька
 Черкасская Конопелька